A&A oder A u A steht für:
 Angels & Airwaves, US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Antike und Abendland, Jahrbuch in der Altertumswissenschaft
 Astronomy & Astrophysics, astronomische Fachzeitschrift
 Austin & Ally, Disney-Serie

Siehe auch:
 AA

AA